Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság D csoportjának mérkőzéseit június 12. és június 24. között játszották. A csoportban Spanyolország, Nigéria, Paraguay és Bulgária szerepelt.

A csoportból Nigéria és Paraguay jutott tovább. A mérkőzéseken 17 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Paraguay – Bulgária

Spanyolország – Nigéria

Nigéria – Bulgária

Spanyolország – Paraguay

Nigéria – Paraguay

Spanyolország – Bulgária

Források 

C4